Белл, Bell ( — «колокол», «колокольчик»): фамилия — Bell и топоним.

Фамилия

А 
 Белл, Алан (1932—2002) — американский психолог.
 Белл, Алекс (1882—1934) — шотландский футболист.
 
 Белл, Альфонсо (1875—1947) — американский бизнесмен и теннисист.
 Белл, Артур (1590—1643) — английский мученик, францисканец, блаженный римско-католической церкви.
 Белл, Артур (1899—1963) — канадский гребец.

Б 
 Белл, Бертон (род. 1969) — американский музыкант, бывший (на 2021 год) вокалист и один из основателей группы Fear Factory.
 Белл, Бренда (1891—1979) — первая новозеландская женщина-радиолюбитель.
 Белл, Брендан (род. 1983) — профессиональный канадский хоккеист, защитник клуба АХЛ «Норфолк Эдмиралс».

В 
 Белл, Ванесса (1879—1961) — английская художница и дизайнер; входила в элитарную группу Блумсбери.
 Белл, Венделл (1924—2019) — американский футурист.
 Белл, Вирджиния (1932—2010) — актриса, эротическая модель и танцовщица.

Г 
 Белл, Гертруда (1868—1926) — британский востоковед, разведчик.
 Белл, Гордон (род. 1934) — американский компьютерный инженер.
 Белл, Гриффин (1918—2009) — американский государственный деятель, министр юстиции (1977—1979).
 Белл, Грэм — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

Д 
 Белл, Даниел (1919—2011) — американский социолог и публицист, автор теории постиндустриального (информационного) общества.
 Белл, Деннис (1948—1995) — американский журналист.
 Белл, Дерек (род. 1941) — британский автогонщик.
 
 
 Белл, Джейн (1910—1998) — канадская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на короткие дистанции.
 Белл, Джефф (род. 1963) — английский актёр.
 Белл, Джеффри (род. 1939) — экономист, банкир, исполнительный секретарь вашингтонской Группы тридцати.
 Белл, Джиллиан (род. 1984) — американская актриса, комик и сценарист.
 Белл, Джим (род. 1958) — американский криптоанархист.
 
 
 Белл, Джонатан (род. 1974) — ирландский регбист и регбийный тренер.
 Белл, Джордан (род. 1995) — американский баскетболист.
 
 Белл, Джоселин (род. 1943) — британский астрофизик, первооткрывательница пульсаров.
 Белл, Джошуа (род. 1967) — американский скрипач.
 Белл, Дрейк (род. 1986) — американский комедийный актёр, гитарист, певец и телережиссёр.
 Белл, Дэвид (род. 1955) — австралийский хоккеист на траве.

Ж 
 Белл, Жозеф-Антуан (род. 1954) — камерунский футболист.

З 
 Белл, Зои (род. 1978) — новозеландская актриса и каскадёр.

И 
 Белл, Идрис (1879—1967) — английский учёный; президент Британской академии (1946—1950).
 Белл, Исаак Лотиан (1816—1904) — британский промышленник-металлург.

К 
 Белл, Камми (род. 1986) — шотландский футболист, вратарь.
 Белл, Кениша (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Белл, Кирстен (род. 2000) — американская баскетболистка.
 Белл, Клайв (1881—1964) — английский писатель.
 Белл, Коби (род. 1975) — американский телевизионный актёр.
 
 Белл, Кристен (род. 1980) — американская телеведущая и киноактриса.
 Белл, Кэри (1936—2007) — американский музыкант, мастер блюзовой губной гармоники.
 Белл, Кэтрин (род. 1968) — американская актриса.

Л 
 Белл, Лейк (род. 1979) — американская актриса.
 Белл, Лекси (род. 1987) — американская порноактриса.
 Белл, Лорэли (род. 1968) — американская актриса мыльных опер.
 Белл, Лоуренс Дейл (1894-1956)— американский промышленник и авиастроитель, основатель Bell Aircraft

М 
 Белл, Маргарет (1917—1996) — канадская легкоатлетка.
 Белл, Марион (более известна под фамилией Дьюар; 1928—2008) — видный канадский политик от Новой демократической партии, член Парламента Канады.
 
 Белл, Маршалл (род. 1942) — американский актёр кино и телевидения.
 Белл, Монта (1881—1958) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Белл, Мэгги (род. 1945) — шотландская певица, исполнительница блюз- и хард-рока.
 Белл, Мэрайя (род. 1996) — американская фигуристка-одиночница.
 
 Белл, Мэттью (род. 1992) — футболист с Британских Виргинских Островов.

Н 
 Белл, Нил — американский драматург и сценарист.

О 
 Белл, О’Нил (1974—2015) — ямайский боксёр-профессионал, выступавший в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории.
 Белл, Ольга (род. 1983) — американский музыкант (пианистка), композитор и автор песен.

П 
 Белл, Питер Хансборо (1810—1898) — американский политик, 3-й губернатор Техаса.

Р 
 Белл, Раджа (род. 1976) — американский баскетболист.
 Белл, Регла (род. 1970) — кубинская волейболистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Белл, Рудольф Манга (1873 или 1875 1914) — верховный вождь племени Дуала и лидер антиколониального восстания против Германской империи в колонии Камерун.

С 
 Белл, Стефани (род. 1989) — американский реслер известная под именами Миа Йим и Джейд.
 Белл, Сэнди (ур. Нейлсон; род. 1956) — американская пловчиха.

Т 
 Белл, Тереза (род. 1966) — американская гребчиха.
 Белл, Террел (1921—1996) — американский политический деятель.
 Белл, Тобин (урождённый Джозеф Тобин, мл.; род. 1942) — американский актёр.
 Белл, Том (1882—1944) — британский коммунист.
 Белл, Томас (1792—1880) — английский зоолог и писатель, для указания авторства описанных им таксонов сопровождают обозначением «Bell».

У 
 
 Белл, Уэнди (род. 1967) — шотландская кёрлингистка.

Ф, Х 
 Белл, Фрэнк (1840—1927) — 6-й губернатор штата Невада.
 Белл, Фрэнсис (1851—1936) — 20-й премьер-министр Новой Зеландии.
 белл хукс (род. 1952) — американская писательница, феминистка и социальная активистка.

Ч 
 
 Белл, Чичестер Александр (1848—1924) — химик, изобретатель и конструктор.

Ш 
 Белл, Шон (1983—2006) — афроамериканец, убитый полицейскими в Нью-Йорке.

Э 
 Белл, Элизабет Гэллоуэй (1911—2007) — президент буддийского общества штата Виктория.
 Белл, Элисон (род. 1960) — британская актриса.
 Белл, Эмма (род. 1986) — американская киноактриса.
 Белл, Энди (род. 1964) — вокалист английского дуэта Erasure.
 
 
 Белл, Эшли (род. 1986) — американская актриса кино и дубляжа.

Я 
 Белл, Ян (род. 1962) — английский программист.

Составные фамилии 
 Белл Банди, Лора (род. 1981) — американская актриса и кантри-певица.
 Белл Кэллоуэй, Ванесса (род. 1957) — американская актриса.
 Смоллетт-Белл, Джерни (род. 1986) — американская актриса.

Топоним 
 Белл — остров в российском архипелаге Земля Франца-Иосифа.
 Белл — остров в архипелаге Александра, Аляска, США.
 Белл — полуостров острова Саутгемптон, Арктический архипелаг, Канада.
 Белл — город в Калифорнии.
 Белл — город во Флориде.
 Белл — город в Австралии.
 Белл — река в ЮАР.
  — невключённая территория в округе Логан, штат Иллинойс, США.
 
 Белл-Айл — пролив на востоке Канады между полуостровом Лабрадор и островом Ньюфаундленд.
 Белл-Гарденс — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
 
 Белл-Рок — маяк в Северном море.
 Белл-центр — спортивный комплекс в Монреале, Квебек, Канада.
 Греэм-Белл — самый восточный остров в российском архипелаге Земля Франца-Иосифа.
 Белл — крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.
 Белл-Глейд-Кэмп — статистически обособленная местность, расположенная в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).
 Белл-Крик — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.
 Белл-Ривер — тауншип в округе Дуглас, Миннесота, США.
 Белл-Фурш — река в США.

См. также 
 Белл-Ланкастерская система — форма учебной работы.
 Bell Aircraft - (1935-1960) американский производитель самолётов, вертолётов и конвертопланов
 Bell Helicopter — американский производитель вертолётов и конвертопланов, с 1960 года подразделение компании Textron.
 Bell Labs — бывшая американская корпорация, крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем.
 The Bell — русскоязычное интернет-издание и информационный бюллетень.
 
  (значения)

Примечания